Тернопільська вища реальна школа
 Тернопільська нижча реальна школа

Див. також 
 Тернопільська реальна гімназія
 Вища реальна школа